
Флаг Лиепаи — официальный символ (наряду с гербом и гимном) самоуправления города Лиепая (Латвия). Утверждён «Законом о флаге Лиепаи» в 1938 году.

История 
Старейший флаг Лиепаи, изготовленный в 1750 году, хранится в Лиепайском городском музее. Он был создан во времена фактического отсутствия в Курляндии правящего герцога — между первым периодом правления Эрнста Иоганна Бирона (1737—1740) и правлением Карла Саксонского (1758—1763). Этот флаг сшит из зелёного шёлка и украшен изображениями римских богов, а также патриотическими надписями на латыни.

Описание 
Флаг состоит из двух горизонтальных полос равной высоты; цвета полос: верхняя — красная, нижняя — зелёная. Посередине флага помещён герб города. Края герба не доходят до краёв флага на 2/5 его высоты. Высота флага относится к его длине в пропорции 4:7.

Примечания

Ссылки 
 Символы Лиепаи

Флаги городов Латвии
Флаг